Fuller House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Fuller House (District of Columbia), ID-Nr. 85000302
 Fuller House (Louisiana), ID-Nr. 96000433
 Fuller House (Massachusetts), ID-Nr. 87000325
 Fuller House (New York), ID-Nr. 97000088
 Fuller House (North Carolina), ID-Nr. 78001954
 Fuller House (Ohio), ID-Nr. 91000304

Fuller House bezeichnet:

 Fuller House (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie und Spin-off von Full House